Aufwärmen steht für:
 Aufwärmen (Sport), Vorbereitung der Muskeln 
 Abreiten, Warmmachen des Pferdes im Pferdesport
 Aufwärmen (Kochen), erneutes Erwärmen gekochter Speisen
 Aufwärmen, Vorbereitung der Stimme; siehe Einsingen (Gesang)

Siehe auch:
 Warm-Upper